Rachuba to dziś nieużywane określenie dotyczące liczenia (rachowania), zachowane w zwrotach:
 "nie wchodzi w rachubę" – nie liczy się
 "stracić rachubę czasu" – zapomnieć o upływaniu czasu, zaniechać rachowania się z czasem

W innych znaczeniach:
 rachuba – dawniej: komórka organizacyjna przedsiębiorstwa zajmująca się rachunkowością
 rachuba zarobkowa – komórka organizacyjna zajmująca się obliczaniem wynagrodzeń
 rachuba czasu – sposób odmierzania czasu; zobacz: kalendarz
 Rachuba Namiestników – Kalendarz Namiestników
 Nowa Rachuba – kalendarz stosowany w Śródziemiu
 Rachuba świata – powieść Daniela Kehlmanna

Nazwisko 
 Andrzej Rachuba – polski historyk